Типи інженерів включає: 
 Інженер за рейтингом
 Європейські інженери
 Професійні інженери
 
Список інженерів за фахом:
 Список авіаційних інженерів
 Список цивільних інженерів
 Список енергетиків
 Список матеріалознавців
 Список Інженерів-механіків
 Список системних інженерів

Див. також 
 Українські фізики
 Українські хіміки
 Список винахідників
 Список архітекторів
 Список космонавтів і астронавтів

Списки персоналій за професією
Українські гірничі інженери